Marilândia, município capixaba
 Maryland, estado dos EUA, também chamado de Marilândia
 Marilândia (Belo Horizonte), bairro
 Marilândia (Arealva), povoado de São Paulo
 Nova Marilândia, município do Mato Grosso
 Marilândia do Sul, município do Paraná

Desambiguações de topônimos